Die Liste der größten Treibhausgasemittenten enthält mehrere Tabellen mit Angaben zum Ausstoß von Treibhausgasen nach Ländern, Sektoren und Gasen sowie zu den weltweiten jährlichen Emissionen. Betrachtet werden die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Treibhausgase (F-Gase). Datengrundlage sind die PRIMAP-hist Serien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), in denen Daten verschiedener Quellen zusammengeführt wurden, um ein umfassendes und zusammenhängendes Datenset der Emissionen von 1850 bis 2019 zu erzeugen. Die Emissionen von Methan, Lachgas und F-Gasen wurden über ihr jeweiliges Treibhauspotential in CO2-Äquivalente (CO2-eq) umgerechnet. Generell nicht enthalten sind Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (engl. land use, land use change and forestry, LULUCF).

Übersicht 
Im Jahr 2019 wurden weltweit 48,3 Mrd. Tonnen (Gt) CO2-Äquivalente emittiert. Mehr als die Hälfte dieser Emissionen entfielen auf die vier Länder China, USA, Indien und Russland. Weltweit stammen rund drei Viertel (73,7 %) aller Treibhausgase aus energetischer Nutzung, gefolgt von der Landwirtschaft (12,3 %) und industriellen Prozessen (9,8 %). Der ganz überwiegende Anteil der Emissionen besteht aus Kohlenstoffdioxid (74,9 %) und Methan (16,5 %).

Nach Ländern 

Die folgende Tabelle enthält die 40 Länder mit den größten Treibhausgasemissionen 2019. Alle Angaben sind auf drei signifikante Stellen bzw. volle Mt gerundet.

Seit 1850 wurden demnach von der Menschheit Treibhausgase mit einem CO2-Äquivalent von etwa 2506 Gt ausgestoßen.

Nach Sektoren 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Emissionen auf Sektoren gemäß der IPCC-Kategorien 2006. Rund drei Viertel der Treibhausgasemissionen stammen aus energetischer Nutzung. Es ist zu beachten, dass energetische Nutzungen vollständig unter Energie subsumiert sind, d. h. auch Emissionen aus z. B. der Wärmeerzeugung in der Industrie oder aus dem Treibstoffverbrauch in der Landwirtschaft. Die weiteren Sektoren beinhalten demzufolge nur Emissionen, die nicht aus dem direkten Energieverbrauch resultieren, wie beispielsweise bei der Zement- und Glasproduktion (Industrie) oder bei der Ausbringung von Dünger und der Tierhaltung (Landwirtschaft).

Nach Treibhausgasen 

Die folgende Tabelle enthält die weltweiten Emissionen bezogen auf das jeweilige Treibhausgas, umgerechnet in CO2-eq. Die fluorierten Gase (F-Gase) setzen sich aus HFC, PFC, SF6 und NF3 zusammen.

Weltweite Emissionen 

Die nächste Tabelle zeigt die jährlichen weltweiten Emissionen von Treibhausgasen seit 1950. Hierbei ist zu beachten, dass bereits in die Atmosphäre eingebrachte Altemissionen dort teilweise über sehr lange Zeiträume verbleiben, was – auch bei sinkenden Emissionen – zu einem stetigen Anstieg der Konzentrationen in der Atmosphäre führt.

Zu zukünftigen Emissionspfaden siehe CO2-Budget und Kontraktion und Konvergenz.

Siehe auch 

 Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
 Liste der größten Methanemittenten
 Liste der größten Lachgasemittenten
 Liste der größten F-Gase-Emittenten
 Liste der Länder nach CO2-Emissionen pro Kopf
 Liste der Länder nach Treibhausgas-Emissionen

Weblinks 

 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - PRIMAP-hist – Weitere Erläuterungen zum PRIMAP-hist Dataset (englisch).
 Climate Watch – Eine detaillierte Selektionsmöglichkeit samt Visualisierung der hier genutzten und weiterer Emissionsdaten (englisch).

Einzelnachweise 

!
!
Treibhausgasemissionen